Mariposa is Spaans voor vlinder. Het kan verder verwijzen naar:
 Mariposa (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Mariposa Battalion, een militie die in 1851 werd opgericht om de indianen in Californië te bevechten
 Mariposa County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Mariposa Grove, een reuzensequoiabos in het Yosemite National Park
 Mariposa War, een historisch conflict tussen indianen en kolonisten in Californië
 SS Mariposa (1883), een historische stoomboot
 SS Mariposa (1931), een historische oceaanlijner
 "Mariposa", een nummer van de Colombiaanse zangeres Shakira van haar album Sale el Sol (2010)